Папанін— острів в Україні, в Херсонській області. Площа 9,1 км2.

Примітки 

Острови Херсонської області